Bike steht für:

 Bike (Zeitschrift), Mountainbike-Zeitschrift (1989)
 Bike (Insel), auch Biike, Atoll Abemama, Kiribati
 englische Kurzform für Fahrrad
 englische Kurzform für Motorrad

Siehe auch:
 E-Bike (Elektrozweirad)

 Biker (Begriffsklärung)
 Biikebrennen (Volksfest)

Abkürzung